Супротивнобалковский сельский совет () — входит в состав
Новосанжарского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Супротивная Балка.

История 
 1926 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Супротивная Балка 
 с. Кальницкое 
 с. Пасечное

Примечания